Stora Hundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hundsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (11,7 ha)
Stora Hundsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (63,6 ha)
Stora Hundsjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (58 ha)

Se även
Hundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn